Mwangangi ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Jimmy Mwangangi Muindi (* 1973), kenianischer Marathonläufer
 John Nzau Mwangangi (* 1990), kenianischer Langstreckenläufer
 Caleb Mwangangi Ndiku (* 1992), kenianischer Mittel- und Langstreckenläufer